Dzwola est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Dzwola, une gmina rurale dans le powiat de Janów Lubelski
 Dzwola, un village et chef-lieu de cette gmina